Osoby o tym nazwisku:
 Andrea Caracciolo – włoski piłkarz
 Diego Innico Caracciolo – rzymskokatolicki duchowny
 Filippo Giudice Caracciolo – rzymskokatolicki duchowny
 Franciszek Caracciolo – rzymskokatolicki duchowny
 Giovanni Battista Caracciolo – włoski malarz i rysownik
 Marino Ascanio Caracciolo – rzymskokatolicki duchowny